Искра (компания, Украина) — ведущий производитель электроламп Украины
 Искра (предприятие, Красноярск) — АО "Красноярское конструкторское бюро «Искра» (Группа компаний «Искра»)
 Искра (предприятие, Новосибирск) — Новосибирский механический завод «Искра»

См. также 
 Искра (значения)#Предприятия